GNF 1 (1973/1974) był 18. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna KAC Kénitra. Nowym mistrzem Maroka został zespół Raja Beni Mellal.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Moghreb Tétouan i Raja Agadir awansowały do GNF 1.

Królowie strzelców 
11 goli:
 Abdelhay (AS Salé)
 Ahmed (TAS Casablanca)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 w Afryce
1974 w Afryce